Vinalić je jedno od prigradskih naselja grada Vrlike s 283 stanovnika, smješteno u okrilju planinie Dinare u 6 km udaljen od samog izvora Cetine. Vinalić čine zaseoci Biuci, Zorići, Plazonići, Bakovići, Žeravice, Gverići, Zidari, Modrići, Gutići, Kusturići i još nekolicina manje poznatih.

Znamenitosti 
Balečki most
Balečka gradina

Stanovništvo

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

 

Naselja u sastavu Grada Vrlike